Benkő József (1740–1814) református lelkész, botanikus, nyelvész, történész
Benkő József (1939–2002) matematikus